Problemi  – album di Marcella Bella del 1982 
 Problemi/Un anno in più  – singolo di Marcella Bella del 1982
 Problemi  – singolo di Chiara Civello del 2012
 Problemi – opera attribuita dubitativamente ad Aristotele